Clarence (filme de 1922)
 Clarence (filme de 1937)
 Clarence (filme de 1990)
 Clarence (série animada)

Outros 
 Duque de Clarence
 Clarence House
 Rio Clarence

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos